Šentjanž je ime več naselij 

 v Sloveniji:
Šentjanž, Rečica ob Savinji
Šentjanž, Sevnica
Šentjanž pri Dravogradu, občina Dravograd
Šentjanž nad Dravčami, občina Vuzenica
Šentjanž nad Štorami, občina Štore
v Avstriji: St. Johann im Saggautal

Šentjanž se lahko nanaša tudi na:
 Župnija Šentjanž
 Župnija Šentjanž na Vinski Gori

 pošta 8297 Šentjanž

ime več naselij v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem:
 Šentjanške Rute, nem. Rabenberg, občina Bistrica v Rožu
 Šentjanž, na Zilji, vas in župnija do leta 1348
 Šentjanž, na Mostiču, nem. Johannserberg, tržna občina Mostič
 Šentjanž v Rožu, nem. St. Johann im Rosental, občina Bistrica v Rožu

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška